Wen je několik čínských příjmení (; ; ; ):

 Wen Čeng-ming (1470–1559) – čínský malíř a kaligraf
 Wen Pcheng (1498–1573) – čínský rytec pečetí, syn Wen Čeng-minga
 Wen Po-žen (1502–1575) – čínský malíř, synovec Wen Čeng-minga
 Wen Ťia (1501–1583) – čínský malíř, syn Wen Čeng-minga 
 Wen Ťia-pao (* 1942) – politik ČLR, předseda vlády a člen stálého výboru politbyra ÚV KS Číny

Čínská příjmení